Graetz ou Grätz ou Gratz est un nom de lieu et un nom de famille porté par plusieurs personnalités.

En argot internet, gratz ou gz signifie toutes mes félicitations.

Faculté 

 Faculté de Gratz — Gratz College

Toponyme

Grodzisk Wielkopolski (en allemand Grätz), ville universitaire de Pologne
Gratz, parfois utilisé pour désigner Graz, ville d'Autriche
Gratz (Pennsylvanie)

Patronyme 

 Alfred Candidus Ferdinand, Fürst zu Windisch-Graetz (s'écrit aussi zu Windisch-Grätz, ou zu Windischgrätz) (1787 – 1862), maréchal autrichien
 Benjamin Gratz Brown (), homme politique américain, gouverneur du Missouri
 Heinrich Graetz (1817 – 1891), historien juif
 Joseph Graetz (1760 – 1826), compositeur et organiste allemand
 Leo Graetz (1856 – 1941), physicien, fils de Heinrich Graetz
 Leopold Gratz, (1929 – 2006), homme politique autrichien
 Louis de Windisch-Graetz (1882 – 1968), prince autrichien, homme politique et ministre hongrois
 Martin Graetz, concepteur de Spacewar!, un des premiers jeux vidéo de l'histoire ;  
 Paul Graetz (1890-1937), acteur allemand ;      
 Paul Graetz, producteur de cinéma (L'Appartement des filles, 1963) ; 
 Rudi Graetz (1907-1977), espérantiste allemand.

Voir aussi
Les Jeux de la comtesse Dolingen de Gratz, film français
Pont de diodes ou pont de Graetz, assemblage de quatre diodes montées en pont qui redresse le courant alternatif en courant unidirectionnel.

Patronyme allemand